Plan Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Plan Grande, Amatenango de la Frontera, 
 Plan Grande, Motozintla, 
 Plan Grande, Veracruz, Zacualpan, 
 Plan Grande, Sinaloa, Badiraguato, 
 Plan Grande, Guerrero, San Marcos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar